Thirst (1998), een Amerikaanse televisiefilm uit 1998 onder regie van Bill L. Norton.
 Thirst (2009), de internationale titel van een Koreaanse horrorfilm uit 2009, origineel getiteld Bakjwi.
 Thirst (2010), een Canadese thriller/horrorfilm uit 2010 onder regie van Jeffery Scott Lando.
 Thirst (2012), een Australische dramafilm uit 2012 onder regie van Robert Carter.

 De alternatieve Amerikaanse titel voor de avonturen/dramafilm Desert Nights uit 1929.